Gleichmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gleichmann von Oven (1879–1969), deutscher Ruderer
 Annette Gleichmann (* 1963), deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin und Hörspielsprecherin
 Elise Gleichmann (1854–1944), deutsche Volkskundlerin und Mundartdichterin
 Gabi Gleichmann (* 1954), ungarisch-schwedisch-norwegischer Kulturjournalist und Autor
 Hans Gleichmann (1879–1945), deutscher Kraftwerksingenieur
 Johann Zacharias Gleichmann († 1758), Jurist und Schriftsteller
 Lotte Gleichmann (auch: Gleichmann-Giese) (1890–1975), deutsche Zeichenlehrerin und Malerin
 Markus Gleichmann (* 1986), deutscher Politiker (Die Linke)
 Otto Gleichmann (1887–1963), deutscher Expressionist
 Peter Gleichmann (Peter Reinhart Gleichmann; 1932–2006), deutscher Soziologe
 Uli Gleichmann (* 1958), deutscher Pantomimen-, Comedy- und Walkact-Künstler
Ulrich Gleichmann (* 1933), deutscher Kardiologe

Siehe auch:
 Gleichman